Бі́скупський — польське прізвище.

 Біскупський Василь Вікторович (1878, Поділля — 1949, Німеччина) — український військовий діяч, генерал Армії УНР.
 Біскупський Михайло Михайлович (1932, Великі Трояни) — кандидат біологічних наук, голова Партії вільних селян і підприємців України (до листопада 2005).
 Біскупський Стефан-Франтішек (1900, Львів — 1942, Львів) — український петрограф, доктор філософських наук (1931).